Politieagent, een wethandhaver
 Agent (Nederlandse politie), een rang bij de Nederlandse politie
 Agent (vertegenwoordiger), een tussenpersoon die zakelijke activiteiten regelt namens een ander persoon
 Spion, een geheim agent
 Agent, een soort ministerfunctie in de Nederlandse patriottentijd
 Agent (software) en Useragent, een programma dat zelfstandig de belangen van een gebruiker behartigt
 Agent (economie), in de economie een actor en beslisser in een model